Orangeville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Orangeville, Ontario, ort,

USA 

 Orangeville, Illinois, Stephenson County, 
 Orangeville, Ohio, Trumbull County, 
 Orangeville, Pennsylvania, Columbia County, 
 Orangeville, Utah, Emery County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar